Taqali (Alternativschreibungen Tegali, Tegale oder Tagalle) ist

 eine Stadt in Sudan, siehe Taqali (Sudan),
 ein Bergmassiv in Sudan, siehe Taqali-Massiv,
 ein ehemaliges Königreich im heutigen Sudan, siehe Königreich Taqali,
 eine Ethnie in Sudan, siehe Taqali (Volk),
 deren Sprache, siehe Taqali (Sprache).

In anderer Schreibweise:
 Ta'Qali (Malta), ein Dorf in Malta